Berghausen est un toponyme pouvant désigner :

Berghausen, ville de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat
 Un quartier de la ville de Königswinter en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Un quartier de la ville de Pfinztal en Bade-Wurtemberg

Berghausen, ancienne commune du district de Leibnitz en Styrie